Dorantes de Carranza ist der Name von:

 Andrés Dorantes de Carranza (gest. 1550), spanischer Offizier
 Baltasar Dorantes de Carranza (geb. zwischen 1545 und 1550; gest. ca. 1610–1612), literarische Persönlichkeit der ersten kreolischen Generation in Neuspanien